Ла Неверија има више значења:

 Ла Неверија (Сан Пабло Куатро Венадос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Неверија (Санта Катарина Лачатао), насеље у савезној држави Оахака у Мексику